Giler ist der Familienname folgender Personen:

 David Giler (* vor 1950), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Franjo Giler (1907–1943), jugoslawischer Fußballspieler